De Route du Vin is een hardloopwedstrijd over de halve marathon (21,1 km), die jaarlijks in de Luxemburgse stad Remich wordt gehouden. Het evenement begon in 1962. De eerste vrouw nam in 1974 deel.

In 2015 finishten 1692 lopers de wedstrijd, waarvan 1273 mannen en 419 vrouwen.

Parcours 
Tot 1974 liep het parcours van Schengen naar Wormeldange en hierna werd er van Remich naar Grevenmacher gelopen. De meeste wedstrijden voor 1992 hadden een te kort parcours.

Parcoursrecords 
 Mannen: 59.56 - Leonard Langat  (2010)
 Vrouwen: 1:08.12 - Tegla Loroupe  (1995)

Uitslagen

Externe links 
Officiële website
Uitslagen op www.arrs.run

Atletiekwedstrijd in Luxemburg (land)
Halve marathonwedstrijd
Remich